Сте́фан Византи́йский иногда Сте́фан Александри́йский (; VI в.) — философ-неоплатоник, ученик Олимпиодора, представитель Александрийской школы неоплатонизма, грамматик. Будучи христианином, возглавлял философскую школу в Александрии после Олимпиодора.

Жизнь и сочинения 

Стефан Византийский — последний александрийский комментатор Платона и Аристотеля (сохранился комментарий на трактат Аристотеля «Об истолковании»). Занимал философскую кафедру в Александрии после смерти последнего нехристианского схоларха Олимпиодора. В правление Юстиниана I составил и посвятил императору этногеографический словарь «Этника» (, , Описание народов), сделав извлечения из многочисленных греческих и латинских авторов, труды которых были впоследствии утрачены, и тем самым сохранив богатейшую информацию. В правление Ираклия был приглашен из Александрии в Константинополь для преподавания в высшей школе.

В словаре в алфавитном порядке описаны все известные в то время народы ойкумены. Лексикон словаря содержит множество цитат из античных авторов, многочисленные грамматические заметки, которые опираются на труды Геродиана и других грамматиков и объясняют формы названий местностей, народов, орфографию, склонения, этимологию. Присутствуют также сведения исторического и мифологического характера, прорицания, описания чудес, пословицы.

Изначально «Этника» состояла из 55 книг; вскоре возникла сокращённая версия сочинения, сделанная неким Гермолаем (вероятно, младшим современником Стефана). Именно краткий вариант «Этники» получил широкое распространение в Византии; извлечения из него встречаются в ряде рукописей. В период позднего средневековья считалось, что сочинение Стефана утрачено. В конце XV века все же была найдена копия «Этники», являвшаяся сокращённой версией. В настоящее время оригинальная версия представлена единственным значительным фрагментом, содержащимся в парижском кодексе (Coislin 222).

Другие сочинения 
От Стефана сохранились комментарии на «Об истолковании», «Риторику», на третью книгу трактата «О душе» Аристотеля, а также на «Введение» Порфирия. Первые два были изданы в серии Commentaria in Aristotelem Graeca:
 На Об истолковании: CAG XVIII.3
 На Риторику: CAG XXI.2

На «Введение» Порфирия:
 Anton Baumstark, Aristot. b. den Syrern v. 5.-8. Jh., Vol. 1: Syr.-arab. Biographien des Aristot., syr. Kommentare z. Eisag.des Porph., Leipzig 1900, 181—210.
Кроме этого сохранились сочинения по астрономии, алхимии и астрологии. Аутентичность двух последних была поставлена под сомнение. Алхимические тексты, в том числе поэма «О том как сделать золото» (, ) сохранились в двух манускриптах Venice Cod. Marcianus 299 и Paris BNF 2327.

Астрономические и хронологические сочинения:
 Explanatio per propria exempla commentarii Theonis in tabulas manuales, Ed. Usener, De Stephano Al. p. 38-54 (= Kl. Schriften. III, 295—319).
Сочинения по алхимии:
 De magna et sacra arte, Ed. Julius Ludwig Ideler in Physici et medici Graeci minores II, Berlin 1842 (репринтное издание Hakkert, Amsterdam 1963) p. 199—253.
 F. Sherwood Taylor, The alchemical works of S. of Al., in: Ambix, the Journal of the Society for the study of alchemy and early chemistry 1, London 1937, 116—139; 2, 1938, 38-49.
Сочинение по астрологии:
 Opusculum apotelesmaticum, Ed. Usener in De Stephano Al. p. 17-32.

См. также 
 Неоплатонизм
 Александрийская школа
 Commentaria in Aristotelem Graeca

Примечания

Литература 
Источники:

 Stephani Byzantii ethnicorum quae supersunt / Ex recensione A. Meinekii. — Berlin, 1849.
 Stephani Byzantii Ethnica / Rec. M. Billerbeck. — Vol. 1: Α—Γ. — Berolini; Novi Eboraci: De Gruyter, 2006. — X, 441 S.
 Stephani Byzantii Ethnica. — Vol. 2: Δ—Ι. — Berolini; Novi Eboraci: De Gruyter, 2011. — IX, 17, 310 S.
 Stephani Byzantii Ethnica. — Vol. 3: Κ—Ο. — Berolini; Novi Eboraci: De Gruyter, 2014. — VIII, 19, 454 S.
 Stephani Byzantii Ethnica. — Vol. 4: P—Y. — Berolini; Novi Eboraci: De Gruyter, 2016. — 20, 391 S.
 Stephani Byzantii Ethnica. — Vol. 5: Φ—Ω. Indices. — Berolini; Novi Eboraci: W. de Gruyter GmbH & Co. KG (Verlag), 2017. — 259 S.
 Лебедева Г. Е., Холод М. М., Морозов М. А. Стефан Византийский и его «Этника»: [Δ] // Европа: Междунар. альм. — 2003. — № 3. — С. 166—184.
 Холод М. М., Лебедева Г. Е., Морозов М. А. Страницы из византийской лексикографической литературы: Стефан Византийский. [«Этника»: Ε] // Клио. — 2003. — № 2 (21).

Исследования:

 Канто-Спербер M., Барнз Дж., Бриссон Л., Брюнсвиг Ж., Властос Г. Греческая философия. — М.: Греко-лат. кабинет, 2008. — Стефан Византийский: С. 978. — ISBN 978-5-87245-121-0.
 Культура Византии. — [Кн. 1:] IV — пер. пол. VII в. / Отв. ред. З. В. Удальцова. — М.: Наука, 1984. — Стефан Византийский: С. 457, 484, 717 (указ.).
  История античной эстетики. — Т. VIII. — М.: Иск-во, 1988.
 Лосев А. Ф. История античной эстетики. — [Т. 8:] Итоги тысячелетнего развития. Кн. I. — М.: АСТ; Фолио, 2000. — Стефан Византийский: С. 58.
 Стефан Византийский // Византийский словарь. — СПб.: Амфора; РХГА; Изд-во О. Абышко, 2011. — Т. 2. — С. 345.
 Stephănus 6) из Византии // Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей / Под ред. членов О-ва классич. филологии и педагогики. — СПб., 1885. — С. 1313.
 Stephănus 6) из Византии // Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей / Под ред. В. И. Модестова. — СПб.; М., 1888. — С. 952.
 Diller A. The Tradition of Stephanus Byzantius // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1938. — Vol. 69.
 From political architecture to Stephanus Byzantius : sources for the ancient Greek polis / Ed. D. Whitehead. — Stuttgart, 1994.
 Honigmann E. 12) Stephanos Byzantios / [Ernst] Honigmann // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: Neue Bearbeitung. Zw. Reihe. — Bd. IIIa, hbd. 2: Sparta—Stluppi. — Stuttgart, 1929. — Sp. 2369—2399.
 Kazhdan A. Stephen of Byzantium / A[lexander] K[azhdan] // Oxford dictionary of Byzantium. — Vol. 3: N—Z. — New York; Oxford: Oxford Univ. press, 1991. — Col. 1953—954.
 Müller B. A. Zu Stephanos Byzantios // Hermes. — 1918. — Bd 53.
 Niese B. De Stephani Byzantii auctoribus. — Kiel, 1873.
 Geffcken J. De Stephano Byzantio / Johannes Geffcken. — Göttingen, 1886.
 Smith P. Stephanus of Byzantium / P[hilip] S[mith] // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. — Vol. III: Oarses—Zygia / Ed. W. Smith ll.d. London J. Murray, 1873. — P. 904—906.

Ссылки 
 Ethnicorum quae supersunt — Этника в Google Books
 Стефан Византийский. Этника — фрагменты в русском переводе

Географы Древней Греции
Древнегреческие философы
Учёные Византии
Неоплатоники
Персоналии по алфавиту
Философы VI века
Философы Византии
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени